Lubicz (gromada w powiecie gryfińskim)
 Lubicz (gromada w powiecie toruńskim)